Björn Månsson kan vara

Björn Månsson (skådespelare) (1986–) – en svensk skådespelare
Björn Månsson (1409–1465) – en svensk medeltidslärd och biskop i Skara , se Bero Magni de Ludosia
Björn Månsson (redaktör) (1952–) – en finlandssvensk journalist och politiker.